Эстен (, ) — немецкая и французская фамилия.

Известные носители:
 Эстен, Шарль Эктор де (1729−1794) — французский генерал и адмирал.
 Эстен, Юрген (1913—2010) — немецкий офицер-подводник, капитан 3-го ранга.
Топонимы
 Эстен — коммуна во Франции, департамент Аверон
 Эстен — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи